Conover ist der Familienname folgender Personen:
 David Conover (1919–1983), US-amerikanischer Fotograf und Autor
 Henry Boardman Conover (1892–1950), US-amerikanischer Ornithologe
 Lloyd Conover (1923–2017), US-amerikanischer Chemiker, Erfinder von Tetracyclin
 Mark Conover (1960–2022), US-amerikanischer Marathonläufer
 Simon B. Conover (1840–1908), US-amerikanischer Politiker
 Tracy Conover, US-amerikanische Bluesmusikerin
 William Sheldrick Conover (1928–2022), US-amerikanischer Politiker
 Willis Conover (1920–1996), US-amerikanischer Radiomoderator und Musikproduzent

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Conover (Illinois)
 Conover (Iowa)
 Conover (North Carolina)
 Conover (Ohio)
 Conover (Wisconsin), im Vilas County
 Conover (Town), Town(ship) im Vilas County, Wisconsin

Unternehmen:

 Conover Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Im NRHP gelistete Objekte:

 Conover Archaeological Site, in Carson, Virginia, ID-Nr. 85000647
 Conover Building, in Dayton, Ohio, ID-Nr. 75001497